Otago – region w Nowej Zelandii
 Otago – dzielnica miasta Hobart na Tasmanii (nazwana od spoczywającego tam wraku statku Otago)
 Otago – bark handlowy, którym dowodził kapitan Józef Conrad Korzeniowski
 Otago – polski jacht żaglowy
 Otago – polskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Gdańsku